Oki – archipelag należący do Japonii
 Oki – gra komputerowa
 Oki – gitarzysta, były członek fińskiego zespołu rockowego HIM
 Oki – polski raper
 Oki Electric Industry – japońska firma z branży elektronicznej
 OKI – Organizacja Konferencji Islamskiej, międzynarodowa organizacja polityczno-religijna

inne:
 OKi1 – pruski osobowy parowóz